Maal ist

 in der Flussschifffahrt ein in den Grund des Stroms eingerammter Pfahl, welcher etwa 1–1½ m über den Wasserspiegel hervorragt und zur Bezeichnung der Untiefen etc. dient. Dieser wird auch als Mumme bezeichnet.
 der Familienname des senegalesischen Sängers Baaba Maal
 ein altes norwegisches Flächenmaß, siehe Maal (Einheit)